Anabasis:

  — латинское название рода растений Ежовник (или Анабазис) семейства Амарантовые
 Anabasis Investments N.V. — первое название кинокомпании Carolco Pictures

См. также 
 Анабазис
 Анабасис